Příjmení Skopal nosí tyto osobnosti:

 Jaroslav Skopal, (1936–???), český a čs. politik, poslanec ČNR a FS za ČSS
 Karel Skopal (* 1940), československý lední hokejista
 Ladislav Skopal, (* 1958), český politik, poslanec PSP za ČSSD
 Martin Skopal-Procházka, (1884–???), český a čs. politik, meziválečný poslanec NS za agrárníky
 Svatopluk Skopal, (* 1951), český herec
 Svatopluk Skopal (režisér) (1919-2000), český divadelní režisér

 ženský tvar s přechýlením Skopalová
 Lenka Skopalová (* 1954), česká herečka
 Marika Skopalová (* 1945), česká herečka

Externí odkazy